Хилсбъроу, от английското Hillsborough, може да се отнася за:

Населени места във Великобритания 
 Хилсбъроу, град в Северна Ирландия

Градове в САЩ 
 Хилсбъроу (Западна Вирджиния)
 Хилсбъроу (Калифорния)
 Хилсбъроу (Ню Хампшър)
 Хилсбъроу (Орегон)
 Хилсбъроу (Северна Каролина)

Окръзи в САЩ 
 Хилсбъроу (окръг, Ню Хампшър)
 Хилсбъроу (окръг, Флорида)